Chicago 17 é um álbum de Chicago, lançado em 1984.

Músicas:

Álbuns de 1984